Antonio Crespo puede referirse a:

 Antonio Crespo Álvarez (1891-1972), médico español- especialista en pulmón y corazón.Presidente de la Organización Médica Colegial de España.
 Antonio Francisco Crespo (1851-1893), médico argentino - especialista en oftalmólogía.Intendente de la ciudad de Buenos Aires.
 José Antonio Crespo Mendoza, académico y analista política mexicano.
 José Antonio Crespo Ortiz (1977-), jugador de bádminton español.
 Antonio Crespo (1891-1989),ciclista español.